Název Doly má více významů:

 množné číslo od slova důl

přírodní objekty
 Babí doly, přírodní rezervace v okrese Brno-město

lidská sídla
 Doly (Luže), část města Luže v okrese Chrudim
 Doly (Karviná), část města Karviná v okrese Karviná
 Doly (Bouzov), část obce Bouzov v okrese Olomouc
 Doly (Bor), část města Bor v okrese Tachov
 Vlčí Doly, část obce Věžky v okrese Kroměříž

Externí odkazy